Ajpytos – król Arkadii, syn Elatosa, 
 Ajpytos – syn Hippotoosa, ojciec Kypselosa,
 Ajpytos – król Mesenii, syn Kresfontesa i Merope, córki Kypselosa.

Przypisy

Bibliografia